Ferien wie noch nie steht für:

 Ferien wie noch nie (1950) (Originaltitel Last Holiday), britischer Spielfilm von Henry Cass 
 Ferien wie noch nie (1963), deutscher Spielfilm von Wolfgang Schleif

Siehe auch:
 Noch einmal Ferien (Originaltitel Last Holiday), US-amerikanischer Film von Wayne Wang (2006)